USS Twiggs — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Леві Твіггса (), учасника англо-американської (1812—1815) та американо-мексиканської воєн.

 USS Twiggs (DD-127) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву HMS Leamington (G19). У 1942 році переданий ВМС Канади, у 1943 році повернутий до складу ВМС Великої Британії. У 1944 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «Жгучий». У 1950 році повернутий Великій Британії, де зданий на злам.
 USS Twiggs (DD-591)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США з 1943 року. 16 червня 1945 року потоплений атакою камікадзе під час битви за Окінаву.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни